Clover (trébol en inglés) puede referirse a:

 Clover (banda), boyband de origen español creada por Alex,  yago, Christian y rangel, antiguo componente Albert 
 Clover, manga de CLAMP.
 Clover Studio, estudio japonés.
 Clover (Carolina del Sur), pueblo en el Condado de York, Carolina del Sur.
 Clover (Virginia), lugar designado por el censo en el condado de Halifax, Virginia.
 Clover (Wisconsin), pueblo en el condado de Bayfield, Wisconsin.
 Clover Creek (Washington), lugar designado por el censo en el condado de Pierce, Washington.
 Municipio de Clover , varios municipios estadounidenses.
 Clover Channel, un canal por suscripción de películas.

Abreviaturas convencionales de botánicos 
Elzada Clover botánica estadounidense.